Управле́ние дела́ми Моско́вской патриархи́и — подразделение Русской православной церкви, действующее на правах Синодального учреждения Русской православной церкви. Управляющий делами является постоянным членом и секретарём Священного синода.

История 
После учреждения в 1927 году Временного патриаршего Священного синода при заместителе Патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия была создана должность управляющего делами Священного синода. 18 мая 1935 года в связи с вынужденной ликвидацией Временного патриаршего Священного синода должность управляющего делами Священного синода была переименована в управляющего делами Московской патриархии.

5 марта 2010 года Священный синод принял Положение об Управлении делами Московской патриархии.

26 июля 2010 года решением Священного синода образована контрольно-аналитическая служба Управления делами Московской патриархии.

30 мая 2019 года Священный Синод утвердил новую редакцию Положения об Управлении делами Московской Патриархии.

Функции управления 
По словам архимандрита Саввы (Тутунова): «В своё время Управление делами руководило канцелярским и хозяйственным аппаратом при Патриархе, а у управляющего делами было, к примеру, право подписи под финансовыми документами. Потом внутри аппарата функции разделились, а название осталось. Управление делами Московской Патриархии стало администрацией Патриарха (надо заметить, что люди часто путают Московскую Патриархию и Московский Патриархат. Патриархат — это синоним Русской Православной Церкви, а Патриархия — учреждение). Когда был избран нынешний Патриарх Кирилл, среди его административных решений была спецификация деятельности Управления делами, направленная на организацию взаимодействия церковного управленческого центра — Патриарха и Священного Синода — с епархиями. Так что мы занимаемся общим взаимодействием с епархиями».

По словам религиоведа Константина Михайлова: «Управляющий делами — очень важный человек во всей системе церковной власти. <…> это что-то среднее между руководителем администрации и главой управления делами президента. В некотором смысле это человек № 2 в церковной иерархии. Управление делами фактически обеспечивает деятельность патриархии и её главы: отвечает за организацию встреч, поездок, всей внутренней работы, проводит ревизии и в целом позволяет Кириллу держать церковь под контролем».

 в настоящее время Управление делами Московской патриархии занимается
 обеспечением взаимодействия епархий Русской православной церкви с Московской патриархией.
 подготовкой материалов, документов и дел, подлежащих рассмотрению Патриархом и Священным синодом по вопросам, относящимся к компетенции управления делами;
 подготовка аналитической информации о деятельности епархий, их канонических подразделений, клириков и должностных лиц;
 рассмотрением жалоб и обращений граждан и юридических лиц, направленных на имя Патриарха и касающихся деятельности епархий, их канонических подразделений, клириков и должностных лиц;
 проведением по распоряжению Патриарха и Священного синода плановых и (или) внеплановых проверок деятельности епархий;
 внесением на рассмотрение Патриарха и Священного синода предложений по результатам проделанной управлением делами аналитической и контрольной работы;
 подготовкой поступивших на имя Патриарха заявлений и апелляционных жалоб для рассмотрения в Общецерковном суде первой и второй инстанции;
 подготовкой заседаний Священного синода;
 обеспечением в пределах своей компетенции взаимодействия Московской патриархии с органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
 исполнением иных поручений Патриарха и Священного синода.

Структурные подразделения управления 
 Контрольно-аналитическая служба Управления делами под руководством заместителя управляющего делами — обеспечивает рассмотрение документов и дел, касающихся выявленных нарушений в епархиях Устава Русской православной церкви, решений Поместных и Архиерейских соборов Русской православной церкви, Священного синода и Общецерковного суда. На контрольно-аналитическую службу возложены обязанности по подготовке информации о деятельности епархий, их канонических подразделений, клириков и должностных лиц.
 Секретариат Управления делами под руководством ответственного секретаря — обеспечивает переписку Управления делами Московской патриархии с правящими архиереями, светскими официальными учреждениями, юридическими лицами и гражданами по вопросам текущей жизни епархий, деятельности их отделов и должностных лиц.
 Личный секретариат управляющего делами.

Управляющие делами 
 протоиерей Александр Лебедев (18 мая 1935 — арестован 14 апреля 1937)
 архиепископ Сергий (Воскресенский) (8 октября 1937 — 24 февраля 1941)
 протопресвитер Николай Колчицкий (1 апреля 1941 — 5 июля 1960)
 архиепископ Пимен (Извеков) (5 июля 1960 — 14 ноября 1961)
 архиепископ Киприан (Зёрнов) (14 ноября 1961 — 25 февраля 1964)
 митрополит Пимен (Извеков) (25 февраля — 22 декабря 1964)
 митрополит Алексий (Ридигер) (22 декабря 1964 — 29 июля 1986)
 митрополит Сергий (Петров) (29 июля 1986 — 30 декабря 1987)
 митрополит Владимир (Сабодан) (30 декабря 1987 — 17 июля 1996)
 митрополит Сергий (Фомин) (17 июля 1996 — 26 декабря 2003)
 митрополит Климент (Капалин) (26 декабря 2003 — 31 марта 2009)
 митрополит Варсонофий (Судаков) (31 марта 2009  — 26 февраля 2019) 
 митрополит Савва (Михеев) (26 февраля 2019 года — 29 октября 2019)
 митрополит Дионисий (Порубай) (с 29 октября 2019)

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Управление на сайте Московской патриархии
 Управление на сайте «Русское православие»